Цель:
 Цель — идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта; конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс чего либо.
 Цель — в кибернетике, желаемое состояние кибернетической системы, достигаемое в управляемом процессе развития системы.
 Цель — в психологии, субъективный образ конечного результата, регулирующий ход деятельности.
 «Цель» — название фильма.
 Цель — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области Белоруссии.

См. также 
 «Цель оправдывает средства»
 «Цель номер один»
 Мишень
 Цель (платформа)